Un chou en arbre peut désigner :
 Aeonium arboreum
 le Chou cavalier, Brassica oleracea var. viridis